SS Lazio deltog i Serie A, Coppa Italia och UEFA Europa League säsongen 2011/2012.

Truppen

Målvakter
  Federico Marchetti
  Juan Pablo Carrizo
  Albano Bizzarri

Backar
  Mobido Diakité
  André Dias
  Giuseppe Biava
  Javier Garrido
  Abdoulay Konko
  Ştefan Radu
  Marius Stankevičius
  Guglielmo Stendardo
  Luciano Zauri

Mittfältare
  Cristian Brocchi
  Lorik Cana
  Álvaro González
  Cristian Ledesma
  Senad Lulić
  Hernanes
  Matuzalém
  Stefano Mauri
  Lionel Scaloni
  Giuseppe Sculli

Anfallare
  Tommaso Ceccarelli
  Djibril Cissé
  Simone Del Nero
  Miroslav Klose
  Libor Kozák
  Tommaso Rocchi

Serie A

Matcher

Externa länkar
| FootballSquads - Lazio 2011-2012

2011
Lazio
Lazio
Lazio